De uafhængige kan syfta på:

De uafhængige (1860) – ett danskt politiskt parti bildat 1860
De uafhængige (1934) – ett danskt politiskt parti bildat 1934
De uafhængige (1953) – ett danskt politiskt parti bildat 1953